Агава королевы Виктории () — вид суккулентов, относится к роду Агава семейства Спаржевые. Декоративное растение.

Морфология 
Листья жесткие, вытянутой треугольной формы, с бурым острием, килеватые с нижней стороны, имеют белое окаймление. На конце каждого листа имеется одна довольно длинная колючка (1—2 см) и обычно ещё пара более коротких. Некоторые растения могут достигать 60 см в диаметре. А обычно же розетка листьев имеет около 40 см в диаметре.

Размножение 
Семенами и боковыми побегами.

Выращивание 
Молодые растения нуждаются в частичном притенении, но взрослые хорошо переносят открытое солнце. Также выдерживают короткие заморозки до −7 °С.

Природный ареал 
Мексика.

Примечания

Литература 
 «Кактусы и суккуленты», Майлс Андерсон, Ниола 21-й век, 2003.

королевы Виктории
Флора Северной Америки
Суккуленты
Комнатные растения
Таксоны растений, названные в честь людей
Эндемики Мексики